Az OTC az angol „over the counter”, azaz pulton keresztül rövidítése, és a magyarban a következő értelemben szokásos a használata:
 pénzügyi területen: tőzsdén kívüli ügyletek;
 OTC (egészségügy) vény nélkül is kapható gyógyszerek;